Люневиль-Нор () — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия. Департамент кантона — Мёрт и Мозель. Входит в состав округа Люневиль. Население кантона на 2011 год составляло 13 577 человек.				
						
Код INSEE кантона 5417. Всего в кантон Люневиль-Нор входят 19 коммун, из них главной коммуной является Люневиль.

Коммуны кантона 						

(1) часть коммуны.

См. также 	
 Кантоны департамента Мёрт и Мозель						
 Список округов Франции

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 	

Кантоны департамента Мёрт и Мозель